«Зени́т-Иже́вск» — футбольный клуб из Ижевска.

История 
Футбольный клуб был создан в 2011 году путём преобразования футбольного клуба «СОЮЗ-Газпром» и реорганизации государственного учреждения «СДЮСШОР Ижевск» распоряжением Президиума Правительства Удмуртской Республики. Учредителем является Министерство спорта Удмуртской Республики.

21 февраля директором клуба стал заместитель министра спорта Удмуртской Республики Александр Сунцов. Позже Сунцов оставил кресло заместителя и официально приступил к обязанностям в «Зените». 1 марта главным тренером команды был назначен Сергей Бойко, ранее возглавлявший клуб «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. 23 марта «Зенит» прошел процедуру аттестации в РФС, подтвердив тем самым профессиональный статус и получив допуск к соревнованиям во Втором дивизионе. 28 марта на совещании у президента Удмуртии было принято решение о создании при организации школы тренеров.

Вечером 9 июня 2011 года стало известно о расторжении контракта с Сергеем Бойко по обоюдному согласию. Причиной стало невыразительное выступление «Зенита» на старте первенства: команда в восьми играх набрала лишь два очка.

В марте 2019 года Автономное учреждение Удмуртской Республики «Футбольный клуб „Зенит-Ижевск“» сменило наименование на Автономное учреждение Удмуртской Республики "Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Футбольный клуб „Зенит-Ижевск“»".

Цвета клуба

История выступлений

Первенство России

Кубок России 

Примечание. В таблице учтено основное время матчей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Wildstat.ru
 Профиль клуба на официальном сайте ПФЛ России
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру

Футбольные клубы России
ФК «Зенит-Ижевск»
Появились в 2011 году в России
2010-е годы в Удмуртии